Кальвадос ():

Кальвадос (департамент) — департамент на півночі Франції, один з департаментів регіону Нижня Нормандія.
Кальвадос — яблуневий бренді, що за назвою походить від департаменту Кальвадос.